La Barbera es un apellido de origen italiano, que puede hacer referencia a:

 Angelo La Barbera (1924-1975), miembro de la Mafia siciliana.
 Salvatore La Barbera (1922-1963), mafioso siciliano.